„Velella” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Velella” – okręt podwodny typu Medusa z okresu I wojny światowej
 „Velella” – okręt podwodny typu Argo z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów